Susques (Jujuy), een plaats in de Argentijnse provincie Jujuy
Susques (departement), een departement van de Argentijnse provincie Jujuy